Oyón steht für:
 Oyón, Ort im Baskenland in Spanien

Orte in Peru:
 Provinz Oyón
 Distrikt Oyón, Gemeindedistrikt
 Oyón (Peru), Verwaltungssitz der gleichnamigen Provinz